Zkratka PCP může znamenat:
 Fencyklidin
 Postův korespondenční problém
 Psychiatrické centrum Praha – výuková základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 Paneuropean Cellular Power – celoevropská buněčná elektrárna